Lupinus war Comes von Thrakien, zu Beginn der Einwanderung der Ostgoten ins römische Reich im Jahre 376.

Lupinus bekam den Befehl des römischen Kaisers Valens die Ostgoten mit Lebensmitteln und Unterkünften zu versorgen. Er missachtete den Befehl nicht nur, sondern beraubte sie praktisch all ihrer Habe, bis sie kurz vor dem Verhungern waren. Im Sommer 377 gingen die gotischen Siedler, von Verzweiflung getrieben, zum aktiven Widerstand über. Sie marschierten nach Markianopel, der Hauptstadt der Reichsprovinz Niedermösien, und verlangten, Lupinus zu sprechen. Dieser weigerte sich jedoch, sie zu empfangen. Vielmehr tauchte er ein, zwei Tage später mit einem Heer auf, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Lupinus unterschätzte die Ostgoten jedoch und wurde geschlagen. Er kam nur knapp mit dem Leben davon. Dies hatte zur Folge, dass alle Goten in Thrakien innerhalb weniger Tage kampfbereit waren, und die Westgoten und selbst die Hunnen schlossen sich ihnen an, zu einem Großangriff auf das Römische Reich.

Literatur 
 John Julius Norwich: Byzanz, ISBN 3-8289-0374-6

Militärperson (Römische Kaiserzeit)
Römer
Geboren im 4. Jahrhundert
Gestorben im 4. oder 5. Jahrhundert
Mann